Шия — частина тіла
 Шия — частина м'ясної туші
 Шия — одне з китайських сузір'їв

Див. також 
 Шея
 Шийка
  — прізвище